

Codici
 NUR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nullarbor (Australia)
 nur – codice ISO 639-3 della lingua nukuria

Geografia
 Nur – città dell'Iran
 Nur – comune della Polonia
 Monti Nur (o Montagne della luce sacra) – catena montuosa della Turchia

Musica 
 Nur – gruppo musicale etno-rock italiano

Onomastica
 Nur – nome proprio di persona arabo e turco maschile e femminile

Religione
 Nur – concetto del sufismo